Richard Herbert kan syfta på flera personer, bland andra:
Sir Richard Herbert (död 1469)
Sir Richard Herbert, den föregåendes brorson
Richard Herbert, lord av Cherbury (död 1596), den förstnämndes sonson
Richard Herbert (politiker), brittisk parlamentsledamot